Moropactus är ett släkte av skalbaggar. Moropactus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Moropactus